Guingueta, establiment menut generalment dedicat a la venda d'aliments i begudes
 Toponímia:
 La Guingueta d'Ix, municipi nord-català del departament francès dels Pirineus Orientals (Alta Cerdanya)
 La Guingueta d'Àneu, municipi de la vall d'Àneu (Pallars Sobirà)
 La Guingueta (Navès), masia del municipi de Navès (Solsonès)